Il doppio  del Keio Challenger 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2014.

Bradley Klahn e Matt Reid hanno battuto in finale Marcus Daniell e Artem Sitak 4–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (semifinali)
  Chen Ti /  Huang Liang-chi (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Keio Challenger 2014
ATP Challenger Tour 2014